Todorovski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Todorovski (* 1984), mazedonischer Fußballspieler
 Gane Todorovski (1929–2010), jugoslawischer bzw. mazedonischer Literaturwissenschaftler und Diplomat